Redshaw ist der Name folgender Personen:
 Tina Redshaw, britische Diplomatin

Sonstiges:
 Redshaw Point, Landspitze der James-Ross-Insel, Antarktika